Cline Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cline Knob (Ohio)	
 Cline Knob (Claiborne County, Tennessee)	
 Cline Knob (Knox County, Tennessee)